Обмани меня () — корейский романтический трагикомедийный сериал, где главные роли играют Юн Ын Хе, известна по сериалам Дворец (2006) и Первое кафе «Принц» (2007), и Кан Чжи Хван, известен по сериалу Кофейня (2010).

Сюжет 
Сериал повествует о госслужащей Кон А Чжон (Юн Ын Хе), которая для того, чтобы утереть нос своей высокомерной подруге Ю Со-Ран, выдает себя женой владельца престижнейшей гостиницы Южной Кореи Хён Ки Чжуна (Кан Чжи Хван). Но со временем простая афера перерастает в нечто большее: в чувства. На пути А Чжон и Ки Чжуна становятся бывшая невеста, бизнес и служебная этика.

Роли исполняли 
 Юн Ын Хе — Кон А Чжон
 Кан Чжи Хван — Хён Ки Чжун — генеральный директор гостиницы Мир
 Сон Чжун — Хон Сан-Хи — брат Ки Чжун
 Чо Юн Хи — О Ю-Джун — бывшая невеста Ки Чжуна
 Хон Су Хён — Ю Со-Ран — подруга Кон А Чжон
 Рю Сын Су — Chun Jae-bum — муж Со-Ран и первая любовь Кон А Чжон
 О Ми Хи — Hyun Myung-jin — тётя Ки Чжуна и Сан-Хи и председательница гостиницы Мир
 Квон Се Ин — Пак Хун — секретарь Ки Чжуна
 Пак Джи Юн — Менеджер Парк Джи Юн — друг Ки Чжуна и менеджер гостиницы Мир
 Кан Шин Иль — Гун Джун-Хо — отец Кон А Чжон
 Ли Кён Чжин — Сим Э Гён
 Квон Хэ Хё — Хван Сук Бонг
 Кан Рэ Ён  Yun — Кан Рэ Ён 
 Сон Джи Ын — Сон Джи Ын
 Ким Бо Ён (김보연) — Ким Бо Ён
 Чан У Ён (장우영) — Чан У Ён 
 Ким Гю Джин — Ким Гю Джин
 Ан Чжон Хун — Менеджер Ан Чжон Хун
 Пак Хё Чун — Хё Чун
 Ja Doo (자두) — Ja Doo
 Мин Чжун Хён — журналист
 Ан Дэни — Друг Ки Чжуна (приглашенный актёр)
 Чхве Юн Со — партнер брак по договоренности (приглашенный актёр)

Рейтинги

Примечания

Ссылки и источники 
 

Телесериалы по алфавиту
Комедийные телесериалы Республики Корея
Драматические телесериалы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея 2011 года
Программы телеканала Seoul Broadcasting System
Телесериалы на корейском языке